Фада Нгурма () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо. Расположен в 219 км от Уагадугу. Основан в XVIII веке правителем Гурмы Яндабили.

География 
Город Фада Нгурма расположен в восточной части Буркина Фасо. Он является главным городом Восточной области и провинции Гурма; здесь находится резиденция верховного правителя (короля) народов гурма. Южнее города лежит территория буркинийских природных заповедников.

Население городской коммуны составляет 41 785 человека (на 2006 год). В административном отношении город разделён на 11 секторов. Действующий мэр — Мумуни Косту. Эмблема Фада Нгурма — крокодил.

Климат

Транспорт 
В Фада Нгурма находится аэропорт. Через город проходит шоссе, соединяющее Уагадугу с Ниамеем.

Экономика 
Известен производством покрывал и ковров, а также мёдом.

Культура 
Начиная с 2003 года в Фада Нгурма происходит ежегодный фестиваль культуры народа фульбе (Финатава).

Города-побратимы 
Фада-Нгурма состоит в дружеских взаимоотношениях со следующими городами-побратимами:

Примечания 

Города Буркина-Фасо